Melodije Istre i Kvarnera 1991. održane su 15. lipnja 1991. na Trgu Grivica u Rijeci. Ove godine je održana samo retrospektivna večer u sklopu dana sv. Vida.

Sudionici su bili Angelo Tarticchio, Voljen Grbac, Nino Načinović, Ira Kraljić-Trošelj, Mensur Puhovac, Ivica Ujević, Lada Kos, Erol Mlakar, Saša Sablić, Betty Jurković, Roland Šuster, Mirko Cetinski, Ljiljana Budičin-Manestar, Toni Kljaković, Milka Čakarun-Lenac i Aldo Galleazzi.

Izvori

Vanjske poveznice 
Službene stranice

Hrvatski glazbeni festivali